Municípios do Brasil
 Feira Nova (Pernambuco)
 Feira Nova (Sergipe)
 Feira Nova do Maranhão

 Empresa
 Feira Nova (supermercados), em Portugal

Desambiguações de topônimos